CEMAT ist die Abkürzung für:
 Conférence européenne des Ministres responsables de l’Aménagement du Territoire, die europäische Raumordnungsministerkonferenz
 Chef d’état-major des Armées, das Heeresführungskommando des französischen Heeres, jetzt EMAT, siehe Französisches Heer (bis 2015) #EMAT
 die weltgrößte Logistikmesse CeMAT
 ein Steuerungssystem für die Zementindustrie von Siemens

CEMAT